Die Motor City Open 2014 fanden vom 25. bis 28. Januar 2014 im Birmingham Athletic Club in Bloomfield Hills, Michigan in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2013/14 und gehörte zur Kategorie International 70. 

Titelverteidiger war Amr Shabana, der in diesem Jahr das Halbfinale erreichte. Shabana gewann am 24. Januar das Tournament of Champions in New York City und spielte bereits am Tag darauf die erste Runde der Motor City Open. Im Halbfinalspiel gegen Mohamed Elshorbagy gab er entkräftet nach dem dritten Satz auf, nachdem er zuvor sieben Spiele an neun Tagen bestritten hatte. Im Endspiel gewann Elshorbagy noch nach 0:2-Rückstand gegen Peter Barker mit 8:11, 12:14, 11:4, 11:6 und 11:7. Elshorbagy gewann damit das Turnier zum zweiten Mal nach 2011.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 70.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Turnierseite (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2013/14
2014